Henri Colin peut désigner :
 Henri Colin (1869-1954), général français ;
 Henri Colin, (1880-1943), ecclésiastique et membre de l'Académie des sciences.

Voir aussi 
 Henri Collin (1853-1921), ecclésiastique et homme politique français